Красно́в — російське прізвище.

 Краснов Андрій Миколайович — геоботанік, ґрунтознавець, географ, професор Харківського університету та Харківського ветеринарного інституту. Засновник Батумського ботанічного саду.
 Краснов Борис Аркадійович (1961—2021) — художник-сценограф.
 Краснов Володимир Павлович (1951) — український лісівник, фундатор лісової радіоекології, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор УкрНДІЛГА.
 Краснов Загід Геннадійович (1965) — український підприємець, політичний і громадський діяч.
 Краснов Іван Кузьмич (1752—1812) — генерал-майор, герой Війни 1812, донський козак.
 Краснов Ігор Миколайович (1960) — російський письменник, журналіст, драматург, видавець і редактор.
 Краснов Ігор Вікторович (1975) — російський юрист. Генеральний прокурор Російської Федерації.
 Краснов Петро Миколайович (1869—1947) — російський генерал від кавалерії, отаман Всевеликого Війська Донського, військовий та політичний діяч.
 Краснов Микола Петрович (1864—1939) — російський та сербський архітектор, автор проекту Лівадійського палацу.
 Краснов Микола Федорович (1914—1945) — льотчик-ас радянської винищувальної авіації в роки Великої Вітчизняної війни. Герой Радянського Союзу (1944).
 Краснов Станіслав Олександрович (1986) — український військовик та громадський діяч.

Краснова 
 Краснова Алла Миколаївна — український та російський ботанік.
 Краснова Катерина Сергіївна (1988) — російська борчиня вільного стилю, греплерка, призерка чемпіонатів світу і Європи.

Російські прізвища